Santipolo è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente settentrionale, è presente prevalentemente nel torinese e rodigino.

Potrebbe derivare dall'unione dei nomi Sante e Polo.

In Italia conta circa 16 presenze.

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani